Bolocco puede referirse a:

Cecilia Bolocco, ex Miss Universo, modelo, presentadora de televisión chilena, hermana de Diana.
Diana Bolocco, periodista, presentadora de televisión chilena, Reina del Festival Viña del Mar, hermana de Cecilia.